Ohlsen ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Ohlsen (1922–1999), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Hermann Ohlsen (1916–1990), deutscher Architekturfotograf
 Jürgen Ohlsen (1917–1994), deutscher Schauspieler
 Olaf Ohlsen (* 1941), deutscher Politiker (CDU)
 Otto Ohlsen (1916–2005), Direktor des DRK-Suchdienstes
 Theodor Ohlsen (1855–1913), deutscher Landschafts-, Marine- und Bildnismaler

Ohlsen ist der Name folgender Unternehmen:
 John Ohlsen Developments, ehemaliger neuseeländischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Olsen
 Ohlsson
 Ohlson